Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Clube Atlético Mineiro em partidas de futebol contra adversários internacionais.

Por adversário
Atualizado em 28 de Maio de 2021

Total
146 partidas, com 66 vitórias, 44 empates, 36 derrotas, marcando 253 gols e sofrendo 181, saldo positivo de 72 gols.

Legenda: AM = Amistoso; CS = Copa Sul-Americana; CL = Libertadores; CO = Copa Ouro; CC = Copa Conmebol; CM = Copa Mercosul; TA = Torneio Amistoso; RR = Recopa.

Contra seleções

 Total 36 partidas, com 22 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, marcando 78 gols e sofrendo 59 gols, com o saldo de 19 gols. Jogos da equipe profissional do Atlético

Decisões
{| class="toccolours" border="0,9" cellpadding="2" align="left" width=70%

Estatísticas

Final da Copa Libertadores da América de 2013

Ver também 
 Excursões internacionais do Atlético
 Clube Atlético Mineiro em competições internacionais de futebol

Retrospecto